Ореховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ореховская волость (Лепельский уезд) — в составе Витебской губернии
 Ореховская волость (Землянский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Ореховская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Ореховская волость (Боровичский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Ореховская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии